Марш Радецкого:
 Марш Радецкого — марш, написанный Иоганном Штраусом-ст. в честь Йозефа Радецкого в 1848 году.
 Марш Радецкого (роман) — роман-хроника Габсбургской империи Йозефа Рота (1932)
 Марш Радецкого (фильм, 1965)
 Марш Радецкого (фильм, 1995)